Inomata ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuya Inomata (* 1985), japanischer Biathlet
 Shunji Inomata (1918–1990), japanischer Bauingenieur
 Takeshi Inomata (* 1936), japanischer Jazz- und Fusionmusiker (Schlagzeug)
 Inomata Tsunao (1889–1942), japanischer marxistischer Denker